Василий Иванович Ахаев (9 мая 1947, с. Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская обл.) — государственный и политический деятель Казахстана, Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата, Председатель Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай», заслуженный учитель Казахской ССР.

Биография 
Родился 9 мая 1947 года в с. Прапорщиково Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, в семье участника Великой отечественной войны Ахаева Ивана Яковлевича и Ахаевой (Кузнецовой) Евдокии Ивановны. В молодые годы активно занимался спортом — тяжелой атлетикой.

В 1966 году окончил Кировскую среднюю школу с. Прапорщиково и до поступления на первый курс университета в 1967 году работал учителем в сельской школе.

В 1971 году окончил Усть-Каменогорский педагогический институт по специальности «Учитель физического воспитания», продолжив работать учителем в родной школе. В 1972 −1973 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

После возвращения из армии, с 1973 по 1977 год продолжил работать сначала учителем, затем с 1978 года — директором Кировской средней школы. Будучи руководителем школы, внедрял передовые подходы по физическому и трудовому воспитанию учащихся. Наработанный Василием Ахаевым опыт по внедрению трудового профессионального обучения в сельской школе, был представлен на Всесоюзном съезде учителей в Москве (1988 г.).

18 июля 1997 года, как депутат маслихата от Глубоковского избирательного округа, на XIII внеочередной сессии первого созыва избран главой законодательной ветви власти региона — Секретарем Восточно-Казахстанского областного маслихата. В дальнейшем, Василий Ахаев переизбирался секретарем маслихата четыре созыва — вплоть до января 2012 года, что остается наиболее продолжительным сроком пребывания в данной должности в Казахстане. За 15 лет работы в качестве главы законодательного органа региона, внес большой вклад в становление и развитие представительных органов Республики Казахстан, неоднократно выступал с рядом законодательных инициатив в Парламенте Казахстана.

В 2006 году избран Председателем Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай», межрегиональной международной организации, объединяющей регионы Казахстана, России, Китая и Монголии., где внес значительный вклад в развитие интеграционных процессов между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Также в это время реализованы совместные экологические проекты, в том числе Международная летняя студенческая школа Алтайского региона, Международная детская общественная экологическая экспедиция «Начни с дома своего».

В 2012 году назначен советником и главным инспектором акима Восточно-Казахстанской области, избран Председателем общественной организации «Восточно-Казахстанский областной совет ветеранов».

Семья 
Женат на Ахаевой Вере Давыдовне (1950 г.р.), дети:
 cын — Ахаев Андрей Васильевич (1970 г.р.) — доктор педагогических наук, профессор;
 дочь — Ахаева Наталья Васильевна (1975 г.р.) — доктор педагогических наук, директор КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» в г. Усть-Каменогорске.

Внуки: Алексей, Ангелина, Вероника, Артемий, Андрей.

Творчество 
Ахаев Василий Иванович является автором ряда научно-методических статей и пособий посвященным педагогической деятельности в школе, издана книга об истории родного села Прапорщиково — «Стоит село над Иртышем».

Награды 
 Орден «Курмет»
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 Медаль «10 лет Астане»
 Благодарность Президента Республики Казахстан и Нагрудный знак «Золотой барс»
 Медаль «За заслуги во имя созидания»  — за большой личный вклад в развитие приграничного сотрудничества Алтайского края и Республики Казахстан.
 Знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» 
 Знак «Отличник просвещения СССР»
 Серебряная медаль ВДНХ СССР
 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 
 Заслуженный учитель Казахской ССР
 Почетный гражданин Восточно-Казахстанской области

Примечания

Ссылки 
 Ахаев Василий Иванович (персональная справка) 

Родившиеся в Восточно-Казахстанской области
Выпускники Восточно-Казахстанского университета
Почётные граждане Восточно-Казахстанской области
Депутаты Восточно-Казахстанского областного маслихата
Кавалеры ордена «Курмет»
Награждённые медалью «10 лет независимости Республики Казахстан»
Награждённые медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан»
Награждённые медалью «10 лет Астане»
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Отличники просвещения СССР
Заслуженные учителя Казахской ССР